Сен-Тюгдюа́ль, Сен-Тюґдюаль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на захід від Парижа, 125 км на захід від Ренна, 70 км на північний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 201 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 412,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Тюгдюаль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Тюгдюаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан